Сал си Пуедес има више значења:

 Сал си Пуедес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сал си Пуедес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сал си Пуедес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сал си Пуедес (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сал си Пуедес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сал си Пуедес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику